Etschbach ist ein Gewässername:

 Etschbach (Haselbach), rechter Zufluss des Haselbachs (zur Fulda) vor Seifertshausen, Stadt Rotenburg an der Fulda, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Etschbach (Mur), linker Zufluss eines Mühlkanals links der Mur bei Fernitz, Gemeinde Mellach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Etschbach (Nassach), rechter Zufluss der Nassach (zum Main) gegenüber der Hessenmühle von Lendershausen, Stadt Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:
 Eschbach
 Etsch